Bundestagswahlkreis 253 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Augsburg-Land (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Augsburg-Stadt (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Zehlendorf – Steglitz (1994 und 1998)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Charlottenburg – Wilmersdorf (1990)